Résultats détaillés de l'édition 2012 du tournoi de tennis professionnel masculin de Memphis. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 500 Series, s'est tenue du 20 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Jürgen Melzer remporte le tournoi en simple en battant en finale Milos Raonic. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, les tenants du titre Max Mirnyi et Daniel Nestor s'imposent en finale face à Ivan Dodig et Marcelo Melo. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Memphis (WTA 2012) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Memphis
ATP 2012
Tennis aux États-Unis en 2012
Tennis en février 2012
Sport aux États-Unis en février 2012